Stöttinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Joseph Stöttinger (1749–1811), österreichischer Jesuit
 Barbara Stöttinger (* 20. Jahrhundert), österreichische Betriebswirtschaftlerin